Bertling ist der Familienname folgender Personen:

 Anthonij Ewoud Jan Bertling (1860–1945), niederländischer Beamter und Politiker, Finanzminister
 Carl Bertling (1835–1918), deutscher Maler
 Claudia Bertling Biaggini (* 1960), deutsche Kunsthistorikerin
 Cornelis Tjenko Bertling (1891–1970), niederländischer Jurist und Anthropologe
 Ernst August Bertling (1721–1769), deutscher evangelischer Theologe
 Friedrich Heinrich Bertling (1842–1914), Kaufmann und Senator der Hansestadt Lübeck
 Karin Bertling (* 1937), schwedische Schauspielerin
 Karl Oscar Bertling (1875–1952), deutscher Philologe und Amerikanist

 Matthias Bertling (* 1987), deutscher Radrennfahrer
 Max Bertling (* 1877), deutscher Politiker (DNVP, NSDAP)
 Simon Bertling (* 1973), deutscher Regisseur und Komponist
 Wilhelm Heinrich Bertling (1811–1885), deutscher Rechtsanwalt und Politiker